Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

 

 312e régiment d'artillerie
 312e régiment d'infanterie